

Lokalizacje

Niemcy 
 Reichertshofen – dzielnica gminy Mittelneufnach w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Augsburg
 Reichertshofen – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Pfaffenhofen an der Ilm
 Reichertshofen – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Pfaffenhofen an der Ilm